Новопашин — русская фамилия.

Известные носители 
 Новопашин, Александр Владимирович (род. 1962) — протоиерей, настоятель Собора Александра Невского в Новосибирске, режиссер
 Новопашин, Аркадий Аркадьевич (1932—2014) — советский и российский шахматист.
 Новопашин, Виталий Николаевич (род. 1978) — казахстанский хоккеист.
 Новопашин, Михаил Дмитриевич (1946—2010) — российский учёный-механик, член-корреспондент РАН (2006).
 Новопашин, Никита Игоревич (род. 1997) — российский футболист.
 Новопашин, Роман Иванович (1912—1987) — Герой Советского Союза.
 Новопашин, Юрий Степанович (1934—2012) — советский и российский философ, главный редактор журнала «Славяноведение».